Landenbuurt is de naam voor een wijk of buurt in:
 Delfzijl, zie Landenbuurt (Delfzijl)
 Rotterdam, wijk Oud Mathenesse, zie Landenbuurt (Rotterdam)
Landenbuurt (Haarlem)